Княжий двор — большое монументальное парадное здание
 Княжий двор — название гостиниц (в Москве здание гостиницы «Княжий двор» было построено в 1892 году на Волхонке, д. № 14)
 Княжий двор (Дубровник) — дворец в городе Дубровник.